Curt est un nom propre qui peut faire référence à :

Étymologie 
Curt est un prénom germanique, variante du prénom germanique , lui-même diminutif de .

Aux États-Unis, Curt est également une variante et diminutif de .

Prénom 
Curt est un prénom notamment porté par :
 Curt Alexander (1900-1943), scénariste allemande ;
 Curt Asker (1930-2015) artiste et dessinateur suédois ;
 Curt Backeberg (1894-1966), botaniste et un horticulteur allemand ;
 Curt Badinski (1890-1966), Generalleutnant allemand de la Wehrmacht ;
 Curt Bennett (1948-), joueur de hockey sur glace ;
 Curt Bergsten (1912-1987), footballeur suédois ;
 Curt Bisquera (1964-), batteur américain ;
 Curt Bois (1901-1991), acteur, scénariste et réalisateur allemand ;
 Curt Bräuer (1889-1969), diplomate allemand ;
 Curt Casali (1988-) est un joueur américain de baseball ;
 Curt Christophe de Schwerin (1684-1757), feld-maréchal prussien ;
 Curt Clausen (1967-), athlète américain spécialiste de marche athlétique ;
 Curt Clawson (1959-), homme politique américain ;
 Curt Close (1975-), auteur-compositeur interprète, producteur et réalisateur belge ;
 Curt Courant (1899-1968), directeur de la photographie allemand ;
 Curt Eisner (1890-1981), entomologiste allemand ;
 Curt Flood (1938-1997), joueur de baseball américain ;
 Curt Fraser (1958-), joueur et entraîneur de hockey sur glace américain ;
 Curt Geda, animateur, réalisateur et producteur américain ;
 Curt Gallenkamp (1890-1958), General der Artillerie allemand ;
 Curt Giles (1958-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Curt Goetz (1888-1960) est écrivain et acteur germano-suisse ;
 Curt Göransson (1944-), pilote de course suédois ;
 Curt Haase (1881-1943), officier de cavalerie allemand ;
 Curt Hennig (1958-2003), catcheur américain ;
 Curt Herman Toppel (1980-), joueur de volley-ball germano-américain ;
 Curt Herzstark (1902-1988), ingénieur autrichien ;
 Curt Smith (1961-), chanteur, bassiste et compositeur britannique ;

Divers 
 Curt Frenzel Stadion, patinoire située à Augsbourg en Allemagne ;
 Curt Gowdy Media Award, prix annuel américain décerné aux journalistes et commentateurs sportifs de basket-ball.

Prénom allemand
Prénom américain